Desa Karanggayam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karanggayam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 109,57), 
 Desa Karanggayam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 109,00), 
 Desa Karanggayam (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 113,08), 
 Desa Karanggayam (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 113,34), 
 Desa Karanggayam (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,04), 

Robotskapade Indonesienförgreningar